Diego de Rojas ist der Name folgender Personen:

* Diego de Rojas (Entdecker) († 1544), spanischer Entdecker und Konquistador in Südamerika
 Diego de Rojas (Guatemala), spanischer Konquistador in Mittelamerika 
 Diego de Rojas y Contreras, spanischer Bischof 

Diego de Rojas ist der Name folgender Orte:
 Diego de Rojas (Córdoba), Ort in Argentinien